BWS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Blaine, Washington (Stati Uniti)